

Personnalités 
 A.A. Purcell (1872–1935), président du Congrès Britannique des Syndicats et membre du parti travailliste élu au Parlement. Trotsky le mentionne notamment dans L'I.C. après Lénine.
Brian Purcell (1956-), coureur d'ultra-trail américain ;
 Henry Purcell (1659-1695), compositeur anglais ;
 Daniel Purcell (1664-1717), compositeur anglais, frère d'Henry ;
 Dominic Purcell (1970-), acteur britannique ;
 Edward Mills Purcell (1912-1997), physicien américain, prix Nobel de physique ;
 Effet Purcell en physique quantique.
 François Purcell, homme politique québécois ;
 Jessica Purcell, mathématicienne américaine ;
 Teddy Purcell (1985-) joueur de hockey sur glace canadien ;
 William Frederick Purcell (1866-1919), zoologiste sud-africain.

Lieux 
 Purcell (Missouri), ville américaine de l’État du Missouri ;
 Purcell (Oklahoma), ville américaine de l’État d'Oklahoma ;
Purcell, cratère à la surface de Mercure ;
 (4040) Purcell, astéroïde.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme